hrabstwo Chesterfield (ang. Chesterfield County) w USA, w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Chesterfield (ang. Chesterfield County) w USA, w stanie Wirginia